Финал Кубка Англии по футболу 2001 года стал 120-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 12 мая 2001 года на стадионе «Миллениум» в Кардиффе и закончился со счетом 1:2 в пользу «Ливерпуля»

Детали матча

Ссылки 
 Отчёт о матче на The FA
 Отчёт о матче на LFC History
 Путь «Ливерпуля» к финалу
 Путь «Арсенала» к финалу
 Профили игроков «Ливерпуля»
 Профили игроков «Арсенала»

2001
Кубок Англии финал
Кубок Англии 2001
Кубок Англии 2001
Спортивные соревнования в Кардиффе
События 12 мая
Май 2001 года
Спорт в Великобритании в 2001 году
2001 год в Уэльсе